Дудинський Роман — сотник Легіону УСС.
 Дудинський Петро (1849—1939) — український священник, громадський діяч. 
 Дудинський Юрій Костянтинович — радянський футболіст.

Див. також 
 Дудинська (значення)

Багатозначні терміни
Українські прізвища